Igoe pode referir-se a:

 Mike Igoe, jornalista americano
 Vivien Igoe, escritor

Desambiguação